Poldové (v americkém originále: Cop Out) je americká filmová komedie z roku 2010. Režisérem filmu je Kevin Smith. Hlavní role ve filmu ztvárnili Bruce Willis, Tracy Morgan, Kevin Pollak, Seann William Scott a Sean Cullen.

Reakce 
 aktuální k 10. září 2014

Film získal mezi diváky na největších filmových databázích spíše průměrné hodnocení.

 csfd.cz: 
 imdb.com: 
 fdb.cz:

Obsazení

Externí odkazy 
 
 
 

Poldové
Poldové
Poldové
Poldové
Filmy Kevina Smithe
Filmy odehrávající se v New Yorku
Filmy studia Warner Bros.